Лучинин — фамилия; имеет женскую форму Лучинина.
 
 Лучинин, Даниил Иванович (1903—1941) — ректор Саратовского университета в 1941 г.
 См. также 
 Лучинино — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.